Religião
 Marcos, o Evangelista — chamado de "São Marcos" pelos católicos
 Papa Marcos ou São Marcos I 
 Marcos de Aretusa — controvérsia ariana
 Marcos de Éfeso — santo da Igreja Ortodoxa e um dos chamados "Pilares da Ortodoxia"
 Basílica de São Marcos — igreja em Veneza

Topônimos

 São Marcos (Rio Grande do Sul) — município no estado do Rio Grande do Sul
 Rio São Marcos — rio do estado de Goiás

 São Marcos (Sintra) — freguesia no concelho de Sintra
 São Marcos da Ataboeira — freguesia no concelho de [[Castro Verde
 São Marcos da Serra — freguesia no concelho de Silves

Ver também
 San Marcos
 Saint-Marc

Desambiguação
Desambiguações de topônimos